Hak je příjmení, jež nosí více osobností:

 Pavel Hak (* 1962) – český spisovatel píšící ve francouzštině
 Josef Hak (1896–1968) – český manažer, elektrotechnik, pedagog, legionář a odbojář